Cristián de Sajonia-Eisenberg (Gotha, 6 de enero de 1653-Eisenberg, 28 de abril de 1707) fue un duque de Sajonia-Eisenberg.

Biografía 

Era el octavo hijo varón, aunque el quinto en sobrevivir a la infancia, del duque Ernesto I de Sajonia-Gotha y de Isabel Sofía de Sajonia-Altemburgo.

Cristián había viajado mucho en su juventud y estaba interesado en la Historia y las Artes. Después de la muerte de su padre en 1675, gobernó conjuntamente con sus hermanos sobre Sajonia-Gotha. Hizo de Eisenberg su residencia, donde en 1677 construyó el Palacio de Chistiansburg (Schloss Christiansburg). Después del tratado divisionario del ducado en 1680, Cristián retuvo Eisenberg y las ciudades de Ronneburg, Roda y Camburg. Durante sus últimos años estuvo muy interesado en la alquimia.

Murió con considerables deudas y, como sus hermanos, Alberto de Sajonia-Coburgo y Enrique de Sajonia-Römhild, sin hijos varones. Sus territorios estuvieron en disputa entre el resto de sus hermanos y sus descendientes en la "disputa de herencia de Coburgo-Eisenberg-Römhild", que se prolongó hasta 1735 para ser resuelta.

Matrimonios y descendencia 
En Merseburgo el 13 de febrero de 1677, Cristián contrajo matrimonio en primeras nupcias con Cristiana de Sajonia-Merseburgo. Tuvieron solamente una hija:
 Cristiana (Eisenach, 4 de marzo de 1679-Glücksburg, 24 de mayo de 1722), quien desposó el 15 de febrero de 1699 a Felipe Ernesto, duque de Schleswig-Holstein-Glücksburg (1673-1729).

En Darmstadt, el 9 de febrero de 1681, Cristián contrajo matrimonio en segundas nupcias con Sofía María de Hesse-Darmstadt. No tuvieron hijos.

Ancestros

Referencias 
August Beck, Christian, einziger Herzog von Sachsen-Eisenberg. En: Allgemeine Deutsche Biographie  (ADB). vol IV. Duncker & Humblot, Leipzig 1876, pp. 178-180.
 Wolfgang Huschke (1957), "Christian, Herzog von Sachsen-Eisenberg", Neue Deutsche Biographie (NDB) (en alemán) 3, Berlín: Duncker & Humblot, p. 232 
Wilfried Warsitzka: Herzog Christian von Sachsen und der Bau der Schlosskirche zu Eisenberg. Wartburg-Verlag, Jena 1992, ISBN 3-86160-065-X

Enlaces externos 

Duques de Sajonia del siglo XVII
Duques de Sajonia-Eisenberg
Duques de Sajonia del siglo XVIII